Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kornel Bardoczky e Gergely Kisgyorgy che hanno battuto in finale Ignacio Gonzalez-King e Ricardo Schlachter 4-6, 7-64, 6-2.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Stefano Galvani (quarti di finale)
 Kornel Bardoczky /  Gergely Kisgyorgy (Campioni)

 Juan Pablo Guzmán /  Ignacio Hirigoyen (semifinali)
 Enzo Artoni /  Martín Vassallo Argüello (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2003